Деј има више значења:
 Округ Деј (Јужна Дакота)
 Деј (Флорида)